Маніхіно — село у Волховському районі Ленінградської області.
 Маніхіно — село в Істринському районі Московської області.
 Маніхіно — селище станції в Істринському районі.
 Маніхіно — село в Талдомському районі Московської області.
 Маніхіно — село в Удомельському районі Тверської області.
 Селище дослідного виробничого господарства «Маніхіно»
 Маніхіно I
 Маніхіно II